Карл Коске (1889—1945) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, генерал-майор вермахту.

 Коске — печера, відома своїм наскельним живописом, знаходиться на узбережжі Середземного моря, поблизу Марселя.